Eugène Ritt (1817-1898), acteur et directeur de théâtre français ;
 Martin Ritt (1914-1990), réalisateur américain.